Le  de Cléder (dans le Finistère, en France), appelé également  Entre Terre et Mer depuis , est une épreuve de course à pied sur route appartenant à la famille de l'ultrafond.

Histoire 
L'épreuve – qui a vu le jour une première fois de  à  puis reprise en  sous le nom de  Entre Terre et Mer – a lieu au mois de juillet jusqu'en  et sa « mise en sommeil ». Le parcours est composé de deux boucles de  à parcourir deux fois.

Les championnats du monde des  IAU ont lieu à Cléder en , les championnats d'Europe IAU en  et les championnats de France en ,  et .

Records 
Les records de l'épreuve sont détenus par le japonais Yasufumi Mikami en  aux championnats du monde IAU en  et la russe Elvira Kolpakova en  aux mêmes championnats du monde.

Palmarès 
Statistiques des  Entre Terre et Mer d'après la Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (DUV) :

Statistiques des  de Cléder d'après la Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (DUV) :

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Ultrafond
 Ultra-marathon

Liens externes 
 Site officiel

Compétition de course à pied en France
Compétition d'ultrafond en France
Compétition fondée en 1993
Course à pied
Endurance
Sport dans le Finistère
Cléder